Добропільська загальноосвітня школа-інтернат I-III ступенів-школа інтернат в місті Добропілля

Історія 

У 1959 р. у місті Добропілля збудовано середню школу інтернат № 1. Першим директором школи став М.С. Лягуша - енергійний організатор, який успішно керував колективом молодих випускників педагогічних вузів та училищ України. В наступні роки школу очолювали :
В.Ф. Мокрий
А.І. Прилипенко
В.М. Усовніченко
А.М. Голубєв
В.І. Козенятко
Є.К. Харечко

Керівництво 

Нині директором школи працює О.В. Степанова.

Педагогічний склад 
Я.М. Щира

І.В. Черкашина - Вчитель вищої категорії (початкові класи)

М.М. Буглак

Л.В. Беліменко  - вчитель молодших класів. Вчитель І категорії

М.Л. Криворучко

С.В. Москаленко

С.А. Філенко

Г.Т. Акитенко

О.О. Дем'яненко

М. Сищенко - викладач історії.

Т.С. Аксьонова

М.М. Передрій

О.П. Сергеєва

М.М. Щебатюк

К.А. Фетісова - викладач біології

Джерела 
 Сайт Інтернату

Посилання 
 Подолян В. В. Слово про Добропілля: роки, події, люди / В. В. Подолян. — Донецьк: Престиж-party, 2009. — 367

Примітки 

Інтернати України
Культурно освітні центри Покровського району
Освіта у Добропіллі